Обозначение M1895 может иметь отношение к:

 Steyr Mannlicher M1895 — магазинная винтовка, состоявшая на вооружение армии Австро-Венгерской империи
 Кольт-Браунинг M1895 — американский станковый пулемет системы Кольта
 M1895 Lee Navy — американская магазинная винтовка, состоявшая на вооружении армии и корпуса морской пехоты США